DZ ou dz peut faire référence à :
 el-Djazaïr, ou Dzaïr, prononciation en langue arabe du mot « Algérie » ;
 une drop zone ou zone d'atterrissage pour un hélicoptère (on parle aussi d'héliport, zone aménagée soumise à un agrément, ou d'hélisurface, zone improvisée ou temporaire), on retrouve également ce sigle en parachutisme (zone de saut) ;
 Dz, Dź, Dž et Dż, digrammes de l'alphabet latin ;
 l'unité typographique cicéro ou douze, valant 12 points Didot et abrégée en bas-de-casse ;
 Douarnenez, selon la liste des quartiers d'immatriculation des navires en France.

DZ ou dz est un code, qui signifie :
 Algérie :
 selon la liste des codes pays ISO 3166-1 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 selon la liste des domaines Internet de premier niveau (.dz) ;
 Dzongkha (langue), selon les codes de langues ISO 639-1 et IETF.

Code